Примера Дивисьон 1935 () — 5-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
Чемпионат Аргентины 1935 на rsssf.com

1935
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1935 году